O departamento, serviço ou setor de emergência ou urgência é a zona num hospital ou unidade de cuidados primários que presta o tratamento inicial de um largo espectro de doenças, algumas das quais podem ser ameaçadoras à vida, requerendo intervenção imediata.

Hospitais

es:Urgencias hospitalarias
it:Pronto Soccorso
nl:Eerste hulp
pl:Szpitalny Oddział Ratunkowy